Woldberg (Gelderland), een heuveltop van het stuwwalcomplex van de noord-west-Veluwe in de Nederlandse provincie Gelderland
Woldberg (Overijssel), een heuvel in het Steenwijkerland  in de Nederlandse provincie Overijssel